Fuentidueña de Tajo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Fuentidueña de Tajo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fuentidueña de Tajo är huvudsakligen lite kuperad. Fuentidueña de Tajo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Fuentidueña de Tajo. Runt Fuentidueña de Tajo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villarejo de Salvanés,  km nordväst om Fuentidueña de Tajo. Trakten runt Fuentidueña de Tajo består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid